David Miller – regista cinematografico statunitense
David Miller – filosofo della scienza
David Miller – sindaco di Toronto
David Miller – membro del gruppo musicale Il Divo
David Miller – velista canadese
David Miller – attore cinematografico
David Miller – hockeista su ghiaccio canadese